Die Cadre-47/2-Europameisterschaft der Junioren 2002 war das 26. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 19. bis zum 21. April 2002 in Krefeld statt. Die Meisterschaft zählte zur Saison 2001/02.

Geschichte 
Als zweiter Franzose gewann Mikael Devogelaere den EM-Titel im Cadre 47/2 bei den Junioren. Im Finale besiegte er den Titelverteidiger Martien van der Spoel mit 200:37 in drei Aufnahmen. Platz drei belegten Sjors van Ginneken und Ronny Lindemann.

Modus 
Gespielt wurde eine Vorrunde mit drei 4er-Gruppen im Round Robin-Modus. Die zwei Gruppenbesten je Gruppe und die zwei besten Gruppendritten kamen ins Viertelfinale. Danach eine Knock-out-Runde  bis 200 Punkte oder 20 Aufnahmen. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt.

Platzierung in den Tabellen bei Punktleichheit:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrunde

Finalrunde

Endergebnis

Einzelnachweise 

2002
Karambolageveranstaltung 2002

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Krefeld